La 3. Liga 2019-2020 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2. Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

*Le stade de Grotenburg à Krefeld ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le KFC joue ses matches à domicile au stade de Düsseldorf.

Changements d'entraîneur

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour le

Domicile et extérieur

Affluence 
Le tableau d'audience montre les matchs à domicile que vous visitez. La commande est triée en fonction de l'audience.

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Barrages de montée 

Les champions des Regionalliga Nord Est et Regionalliga Ouest jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Champion Regionalliga Nord: VfB Lübeck (montée directe)

Champion Regionalliga Nord Est: Lok Leipzig

Champion Regionalliga Sud Ouest: 1. FC Sarrebruck (montée directe)

Champion Regionalliga Bavière: SV Türkgücü-Ataspor München (montée directe)

Champion Regionalliga Ouest: SC Verl

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football D3
 Championnat d'Allemagne de football 2019-2020
 Championnat d'Allemagne de football D2 2019-2020
 Championnat d'Allemagne de football D4 2019-2020
 Coupe d'Allemagne de football 2019-2020

Lien externe 

2019-2020
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3
Compétition de football reportée en raison de la pandémie de Covid-19